Лотре́к () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 580 км на південь від Парижа, 60 км на схід від Тулузи, 25 км на південь від Альбі.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 
У 2007 році серед 1009 осіб у працездатному віці (15-64 років) 724 були активні, 285 — неактивні (показник активності 71,8%, у 1999 році було 68,1%). З 724 активних працювало 655 осіб (351 чоловік та 304 жінки), безробітних було 69 (36 чоловіків та 33 жінки). Серед 285 неактивних 78 осіб було учнями чи студентами, 83 — пенсіонерами, 124 були неактивними з інших причин.

У 2010 році в муніципалітеті числилось 674 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 1670,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Лотрек на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Тарн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Тарн